Pernille Harder (née en 1977), joueuse de badminton danoise
Pernille Harder (née en 1992), footballeuse danoise